Le   d'armée,  ou XIII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 
  d'armée (Wehrmacht)
  d'armée SS

 États-Unis 
  d'armée (États-Unis)

 France 
  d'armée (France)

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 

 Royaume-Uni 
  d'armée (Royaume-Uni)

Catégorie : Homonymie d'unités militaires